Дос Потриљос има више значења:

 Дос Потриљос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Потриљос (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Дос Потриљос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Дос Потриљос (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дос Потриљос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Дос Потриљос (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Потриљос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Потриљос (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Потриљос (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Потриљос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Потриљос (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Потриљос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Потриљос (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дос Потриљос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику